Benzit steht für:
 N. V. Benzit, Firmierung der Philips-Holding von 1920 bis 1991, siehe Philips#Gründung und Aufbau: 1891–1930
 einer der Namen des Sprengstoffs Trinitrobenzol
 historisches Schutzmittel für Holz-, Eisen- und Steingegenstände, auch als Benzasphalt oder Schwefelteer bezeichnet, Verbindung aus 2 Teilen Schwefel und 3 Teilen Steinkohlenteer
 einer der Produktnamen des psychotropen Kombimedikaments aus Flupentixol/Melitracen
 Benzit-Seife(nflocken), Waschmittel (Lösungsmittelseife) der 1920er Jahre auf Basis von Benzin und Methylhexalin
 Vertreter eines fiktiven Volks im Star-Trek-Universum, siehe Völker und Gruppierungen im Star-Trek-Universum #Benziten